Karnick ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Karnick (* 1947), deutscher Dokumentarfilmer
 Manfred Karnick (1934–2022), deutscher Germanist 
 Rudolf Karnick (1901–1994), deutscher Pädagoge